PSJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Poso (Indonesia)